

Persone
 Edoardo Tofano (1838-1920) – pittore italiano 
 Giacomo Tofano (1798-1870) – politico e giurista italiano
 Gilberto Tofano – regista teatrale e televisivo italiano, figlio di Sergio
 Rosetta Tofano (1902-1960) – costumista e attrice italiana, moglie di Sergio
 Sergio Tofano, noto anche come Sto (1886-1973) – attore, regista, disegnatore e scrittore italiano

Altro
 Caserma Bruno Tofano – palazzo storico di Nocera Inferiore

Pagine correlate
 Tofana
 Tofani